Giorgio Asproni (politico) (1808-1876) – politico italiano
Giorgio Asproni (imprenditore) (1841-1936) – imprenditore italiano